Клод Давид Лароз (; род. 2 марта 1942, Херст) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1965, 1966, 1968, 1971, 1973) и четырёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне играл в течение трёх сезонов за «Питерборо Питс», где отличался высокой результативностью. По окончании сезона 1961/62 присоединился к «Монреаль Канадиенс», но сыграл только четыре матча, больше играя за фарм-клуб команды «Халл-Оттава Канадиенс», в котором провёл весь полный сезон 1962/63.
 
В сезоне 1963/64 он стал чаще играть за «Канадиенс», сыграв 21 игру и заработав 2 очка, но при этом он был результативен в фарм-клубе «Омаха Найтс», где заработал за сезон 49 очков (27+22). В последующие годы он в составе «Монреаля» выиграл три Кубка Стэнли, став в команде одним из ключевых игроков. В июне 1968 года был обменян в «Миннесоту Норт Старз», за которую играл два сезона, являясь в команде одним из лучших бомбардиров.

По окончании сезона 1969/70 был обменян в свою бывшую команду «Монреаль Канадиенс», в котором завоевал свой четвёртый и пятый Кубок Стэнли в карьере. Осенью 1974 года подписал контракт с «Сент-Луис Блюз», за который отыграл четыре сезона, завершив игровую карьеру по окончании последнего сезона в возрасте 36 лет.

Тренерская и скаутская деятельность 
По окончании карьеры работал скаутом в «Сент-Луис Блюз» и «Каролина Харрикейнз», которая в 2006 году выиграла Кубок Стэнли. Также работал помощником тренера в «Хартфорд Уэйлерс», а в сезоне 1988/89 был главным тренером фарм-клуба команды «Бингемптон Уэйлерс».

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Хьюстон Аполло»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады